Километро Очо има више значења:

 Километро Очо (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро Очо, Гасолинера (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Километро Очо (Замора), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Километро Очо (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику